Formula 3 Euro Series 2011 var den nionde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula 3 Euro Series. Den första tävlingshelgen kördes på Circuit Paul Ricard den 2-3 april, och den sista på Hockenheimring den 22-23 oktober. Roberto Merhi vann förarmästerskapet och Prema Powerteam vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Race 1 & 3

Race 2

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Nationsmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Externa länkar

Säsonger 

F3 Euroseries-säsonger
Motorsportevenemang 2011